Jet pack – dispositivo, solitamente indossato sulla schiena, che permette a una persona di volare
Jetpack – videogioco del 1993 per MS-DOS
Jetpac – videogioco del 1983 per home computer
Martin Jetpack – modello di elicottero della Martin Aircraft Co.
Jetpack – nome d'arte del musicista Dan J. Standiford